Юрий Евгеньевич Вельтищев (28 ноября 1930, с. Малынь, Крапивенский район, Тульская область, РСФСР — 2 января 2010, Москва, Российская Федерация) — доктор медицинских наук, профессор, академик РАМН, директор Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии (1969—1997).

Биография 
В 1954 году закончил 2-й Московский медицинский институт.

Трудовую деятельность начал в 1954 г. участковым педиатром,

в 1957—1964 гг. — на кафедре педиатрии Центр, Института усовершенствования врачей,

с 1964 г. — на кафедре госпитальной педиатрии 2-го Московского медицинского института.

В 1967 г. защитил докторскую диссертацию «Физиология и патология водно-солевого обмена в детском возрасте». В 1968—2010 годах — профессор кафедры госпитальной хирургии 2-го Московского медицинского института. Академик АМН СССР (с 1988).

В 1969—1997 гг. — директор Московского научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РСФСР. По его инициативе в 1972 г. в НИИ педиатрии и детской хирургии был создан Отдел математического моделирования и прогнозирования болезней, вскоре преобразованный в научно-вычислительный центр. Сейчас его база данных включает в себя диагностические признаки более 1500 наследственных болезней и синдромов.

Являлся заместителем председателя Всесоюзного общества медицинских генетиков, членом правлений Всесоюзного и Всероссийского об-в детских врачей, членом Международного и Европейского обществ педиатров-нефрологов, главным редактором журнала «Российский вестник перинатологии и педиатрии».

Похоронен в Москве на Митинском кладбище.

Память 
 Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева  ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Научные труды 
Ученым опубликованы свыше 240 научных работ. Его исследования главным образом посвящены проблемам наследственной патологии обмена и клинической биохимии детского возраста. Обосновал методику регидратационной терапии детей с глубокими нарушениями водно-солевого обмена; разработал практические рекомендации по диагностике, лечению и медико-генетическому консультированию
наследственных болезней у детей; описал структуру и функции биологических мембран при наследственной и приобретённой патологии детского возраста.
 Водно-солевой обмен ребенка. — М., 1967
 Болезни почек у детей. — М., 1973 (в соавт.)
 Наследственные болезни обмена веществ у детей. — Л., 1978 (в соавт.)
 Врожденные и наследственные заболевания легких у детей. — М., 1986 (в соавт.)
 Иммунология и иммунопатология детского возраста: Руководство для врачей. — М., 1996 (в соавт.)
 Состояние здоровья детей и общая стратегия профилактики болезней. — М., 1994.

Награды и звания 
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней и «Знак Почёта», а также медалями.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1981).

Примечания

Литература 
 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014

Источники 
 
 Вестник РАМН, 2000, № 11

Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Похороненные на Митинском кладбище
Педиатры СССР
Педиатры России
Медики России